(The Sims 2: Festive Holiday Stuff i Europa)en extra pakke fra EA.den er The Sims 2: Holiday Party Pack men med 20 nye ting.kom 7 november 2006.

Sims 2: Happy Holiday Stuff
Computerspil fra 2006
2: Happy Holiday Stuff
Electronic Arts-spil